Sieber se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Franz Wilhelm Sieber
 G. Sieber